Ceux qui rampent est une série de bande dessinée fantastique de Gabriel Delmas, avec des couleurs de Mathieu Blasquez. 

Inachevée, elle n'a connu qu'un tome, publié par Delcourt en 2003 dans la collection «  Terres de Légendes ».

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 
 .

Série Delcourt
Delcourt - Terres de Légendes
Bande dessinée de dark fantasy